G2-a (так же G2a, G2 a, GIIa) — единственная пирамида-спутница пирамиды Хефрена. Построена во времена IV династии, предположительно для жены Хефрена.

Расположена с южной стороны пирамиды Хефрена в Некрополе Гизы. Наземная часть пирамиды не сохранилась, но по остаткам основания и обломкам облицовочных плит установлено, что сторона её основания составляла 20,1 метра, а наклон стен — 53°4’. Подземная камера пирамиды сохранилась. Также сохранился тоннель, который пробили грабители.

Галерея

См. также 
 Список египетских пирамид
 Пирамида G1-a
 Пирамида G3-a

Примечания

Литература 
 Mark Lehner, The complete pyramids, 1997, p. 116

Ссылки 

 Giza Satellites 

Египетские пирамиды